

Patronyme
 Georges Duveau (1903-1958) , universitaire, écrivain, historien et  sociologue français.
 Jérôme Duveau, auteur français de bande dessinée.
 Louis Duveau (1818-1867), peintre et illustrateur français.
 Marc Duveau (1949-), écrivain, anthologiste et éditorialiste français.
 Roger Duveau (1907-1985), homme politique français.
 Robert Duveau (1938-), coureur cycliste belge.
 Jean-René Duveau, Directeur de la photographie  (cinéma français), psychologue clinicien et psychanalyste.
 Serge Duveau, producteur français

Homonymie de patronyme